Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2004/2005.

Samenvatting seizoen
 In de Jupiler Pro League eindigt Lierse op een 11e plaats met 41 punten.  Club Brugge speelt kampioen met 79 punten.
 In de Beker van België haalt Lierse de halve finale. Het wordt daarin uitgeschakeld door Club Brugge (heen: 1-0, terug: 0-1).
 Het seizoen 2004-2005 is tevens het seizoen van de beruchte "zaak-Ye". De affaire komt pas na het seizoen, in december 2005, aan het licht.

Spelerskern

Transfers

Zomer

Winter

Technische staf

Wedstrijden

Jupiler Pro League 2004-05

Beker van België 2004-05

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2004/05